Jan Gnoiński (ujednoznacznienie)
 
 Leszek Gnoiński, właściwie Lech Gnoiński (ur. 1966) – polski dziennikarz muzyczny
 Michał Roch Gnoiński – polski inżynier górnik, pułkownik artylerii Wojska Polskiego, senator II Rzeczypospolitej
 Michał Warnia Gnoiński – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji, adwokat, właściciel dóbr